

Persone
 Allison Francioni (1993) – pallavolista brasiliano
 Reto Francioni (1955) – giurista e manager svizzero
 Wilmo Francioni (1948) – ciclista su strada italiano

Altro
Casa Francioni Pampaloni – edificio di Firenze
 Stadio Domenico Francioni – impianto calcistico della città di Latina, Lazio